Baierl ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Baierl (* 1988), österreichische Langstreckenläuferin
 Ben Baierl (* 2000), deutscher American-Football-Spieler
 Carl Baierl (1895–1977), bayerischer Komiker und Volksschauspieler
 Helmut Baierl (1926–2005), deutscher Schriftsteller
 Theodor Baierl (1881–1932), deutscher Jugendstil-Maler

Siehe auch:
 Bayerl
 Bayrle
 Beierl
 Beyerl
 Bayerle
 Beierle
 Beierlein
 Beyerle